Преследование — ограничение в правах индивидуума или меньшинства в обществе.

Кино и телевидение 
 «Преследование» — американский полицейский процедуральный телесериал, созданный Дженнифер Джонсон для телевизионной сети NBC.

См. также 
 Сталкинг (преследование)